A direkt szorzat matematikai fogalom, amely a kontextustól függően az alábbiakat jelentheti:

 Halmazok Descartes-szorzatát
 Algebrai struktúrák direkt szorzatát
 Gráfok direkt szorzatát